Il doppio maschile  del torneo di tennis Abierto Mexicano Telcel 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori David Ferrer e Santiago Ventura che hanno battuto in finale Jiří Vaněk e Tomáš Zíb 4-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Gastón Etlis /  Martin Rodriguez (quarti di finale)
 Lucas Arnold Ker /  Mariano Hood (primo turno)

 Jiří Novák /  David Rikl (quarti di finale)
 Martín García /  Sebastián Prieto (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Abierto Mexicano Telcel 2005